A Study in Scarlet peut faire référence à :
 A Study in Scarlet, le titre original de Une étude en rouge, un roman policier d'Arthur Conan Doyle, paru en 1887 ;
 A Study in Scarlet, un film britannique réalisé par George Pearson, sorti en 1914 ;
 A Study in Scarlet, un film américain réalisé par Francis Ford, sorti en 1914 ;
 A Study in Scarlet, un film américain réalisé par Edwin L. Marin, sorti en 1933.